Гаданкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Гаданкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер